Naftilamin se može odnositi na:
1-Naftilamin
2-Naftilamin

Нафтиламини